J7, J 7 oder J-7 steht für:

 Ausbildung, eine Abteilung im Streitkräfteführungskommando des österreichischen Bundesheers
 Centre-Avia, eine russische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Dominica
 Chengdu J-7, ein chinesisches Jagdflugzeug
 Dominica, Luftfahrzeug-Kennung des karibischen Inselstaates
 HMS J7, ein U-Boot der britischen Royal Navy im Ersten Weltkrieg
 Peugeot J7, ein Transportermodell des französischen Automobilherstellers
 Junkers J 7, ein deutsches Flugzeug im Ersten Weltkrieg
 Trockenprodukte, Würzmittel und Brühen nach dem Bundeslebensmittelschlüssel
 ValuJet, eine US-amerikanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 den Johnson-Körper J7, die verlängerte Dreieckpyramide

J7